SCS kan syfta på:

SCS Software, ett tjeckiskt datorspelsföretag
Sea Control Ship, ett lätt hangarfartyg
Shopping City Süd, ett köpcenter i Österrike
Special Collection Service, amerikansk signalspaningsenhet tillhörande CIA och NSA
"Spinal Cord Stimulation", se ryggmärgsstimulering
Svenska Cykelsällskapet, svensk organisation för cykelintresserade